T19 ou T-19 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T-19, un char soviétique ;
 Half-track T19 HMC, un canon automoteur de l'United States Army ;
 Half-track M21 MMC (Projet T19), un canon automoteur autochenillé de l'United States Army.

Médecine 
 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Métro
 Ligne T19 du métro de Stockholm.

Train
 T19 AL 8201 à 8213, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres